Карбиды железа — бинарные неорганические соединения металла железа и углерода.

Получение 
 Спекание порошкообразных железа и углерода.

Литература 
 
 
 
 

железа
Соединения железа
Соединения железа по алфавиту